Müllner ist ein deutscher Familienname. Zu Herkunft und Bedeutung siehe Müller.

Namensträger 
 Adolf Müllner (1774–1829), deutscher Schriftsteller, Bühnendichter und Jurist
Alfons Müllner (1840–1918), war ein österreichischer Lehrer und Archäologe.
 Daniel Müllner (* 1990), österreichischer Volleyball- und Beachvolleyballspieler
 Eckart Müllner (1941–2018), deutscher Neurologe
 Eugen Müllner (1822–1878), deutscher Rittergutsbesitzer, Reichstagsabgeordneter

 Georg Müllner (* 1953), deutscher Fußballspieler
 Hana Müllner, deutsche Filmeditorin
 Hans Müllner (1879–1951), österreichischer Politiker (SDAP)
 Ilse Müllner (* 1966), österreichische, römisch-katholische Theologin
 Johann Müllner (1932–2022), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Johannes Müllner (1565–1634), deutscher Historiograph
 Jörg Müllner (* 1967), deutscher Autor und Regisseur zahlreicher zeitgeschichtlicher Dokumentationen
 Josef Müllner (1879–1968), österreichischer Bildhauer
 Karl Müllner (* 1956), deutscher General der Bundeswehr
 Katharina Müllner, österreichische Dirigentin
 Laurenz Müllner (1848–1911), österreichischer Philosoph, Theologe und Universitätsrektor
 Müllner-Peter von Sachrang, bürgerlich Peter Hueber oder Peter Huber (1766–1843), Müller, Musiker und Universalgelehrter
 Petra Müllner (* 1980), österreichische Politikerin (SPÖ)
 Ulrike Müllner, österreichische Geigerin
 Viktor Müllner (1902–1988), österreichischer Politiker

Siehe auch 
 Mülner
 Müllner Bräu, eine Brauerei in Salzburg

Familienname
Deutscher Personenname
Berufsname